Pascal Morency, kanadski hokejist, * 20. februar 1982, Montréal, Kanada.

Morency je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških nižjih hokejskih ligah. V Evropi je prvič zaigral v sezoni 2011/12, ko je igral za KHL Medveščak v ligi EBEL. Dve sezoni za tem je v istem tekmovanju igral za HDD Telemach Olimpija, s katero je osvojil tudi naslov slovenskega državnega prvaka. V začetku sezone 2014/15 je moral zaradi poškodbe končati kariero star 32 let.

Pregled kariere 

|-
| Chicoutimi Saguenéens
| QMJHL
| 99/00
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| -3
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Screaming Eagles
| QMJHL
| 99/00
|
| 37
| 2
| 3
| 5
| 4
| 35
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Cape Breton Screaming Eagles
| QMJHL
| 00/01
|
| 32
| 3
| 5
| 8
| -8
| 79
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| +2
| 29
|-
| Cape Breton Screaming Eagles
| QMJHL
| 01/02
|
| 64
| 11
| 22
| 33
| +11
| 596
|
| 16
| 1
| 3
| 4
| +1
| 77
|-
| Hull Olympiques
| QMJHL
| 02/03
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 65
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Rouyn/Noranda Huskies
| QMJHL
| 02/03
|
| 61
| 12
| 16
| 28
| -13
| 340
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| 0
| 12
|-
| Flint Generals
| UHL
| 03/04
|
| 51
| 8
| 6
| 14
| +3
| 248
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Wheeling Nailers
| ECHL
| 04/05
|
| 53
| 8
| 9
| 17
| -10
| 252
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| AHL
| 04/05
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Wheeling Nailers
| ECHL
| 05/06
|
| 17
| 1
| 2
| 3
| 0
| 74
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Fort Wayne Komets
| AHL
| 06/07
|
| 68
| 10
| 14
| 24
| +13
| 204
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 16
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 07/08
|
| 28
| 1
| 1
| 2
| -6
| 114
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 08/09
|
| 31
| 1
| 2
| 3
| -1
| 115
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 09/10
|
| 46
| 2
| 1
| 3
| -6
| 187
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Bakersfield Condors
| ECHL
| 10/11
|
| 36
| 17
| 10
| 27
| 0
| 113
|
| 3
| 3
| 1
| 4
| +3
| 6
|-
| Houston Aeros
| AHL
| 10/11
|
| 16
| 1
| 1
| 2
| 0
| 70
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 25
| 8
| 7
| 15
| +6
| 158
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Arizona Sundogs
| CHL
| 12/13
|
| 13
| 3
| 5
| 8
| -3
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 35
| 3
| 7
| 10
| -14
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 13/14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Sheffield Steelers
| EIHL
| 14/15
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |633
| bgcolor="#7FFF00" |91
| bgcolor="#7FFF00" |112
| bgcolor="#7FFF00" |203
| bgcolor="#7FFF00" |-30
| bgcolor="#7FFF00" |2774
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |55
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |17
| bgcolor="#7FFF00" |28
| bgcolor="#7FFF00" |+5
| bgcolor="#7FFF00" |150
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti Chicoutimi Saguenéens
Hokejisti Cape Breton Screaming Eagles
Hokejisti Hull Olympiques
Hokejisti Rouyn-Noranda Huskies
Hokejisti Flint Generals
Hokejisti Wheeling Nailers
Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Hokejisti Fort Wayne Komets
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Bakersfield Condors
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti Arizona Sundogs
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Sheffield Steelers